Crescent (Belgisch bedrijf)), een Belgisch technologiebedrijf (voorheen Option)
 Crescent (Zweeds bedrijf), een Zweeds bedrijf dat buitenboordmotoren en motorfietsen maakte
 Crescent (John Coltrane), een studioalbum van jazzsaxofonist John Coltrane uit 1964
 Crescent (trein), een treinverbinding tussen de Amerikaanse steden New York en New Orleans
 Crescent (Mike Manieri), een muziekalbum van Mike Manieri uit 2010
 Crescent (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Crescent (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Crescent Cigarette Company, een sigarettenfabriek in Eindhoven, zie Mignot & De Block